Lindahl ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Lindahl (1841–1906), schwedischer Fotograf
 Axel Lindahl (Leichtathlet) (1885–1959), schwedischer Langstreckenläufer
 Cathrine Lindahl (* 1970), schwedische Curlerin
 Erik Robert Lindahl (1891–1960), schwedischer Ökonom
 Fredrik Lindahl (* 1983), schwedischer Handballspieler
 Hedvig Lindahl (* 1983), schwedische Fußballtorhüterin
 Jens Person Lindahl (1843–1887), schwedischer Landschaftsgärtner, Schöpfer des Würzburger Ringparks
 Kai Curry-Lindahl (1917–1990), schwedischer Zoologe und Autor
 Karl Barthold Lindahl (1861–1895), schwedischer Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Margaretha Lindahl (* 1974), schwedische Curlerin
 Marita Lindahl (1938–2017), finnisches Model
 Nick Lindahl (* 1988), schwedisch-australischer Tennisspieler
 Tomas Lindahl (* 1938), schwedischer Krebsforscher
 Valborg Lindahl, schwedische Eiskunstläuferin